Российская Федерация установила дипломатические отношения со 190 ныне существующими государствами — членами ООН.

В настоящее время Россия поддерживает дипломатические отношения со 187 государствами — членами ООН, а также с наблюдателями при ООН:
 Святой Престол — субъект в статусе persona sui generis, владеющий собственной вспомогательной суверенной территорией 
 
 
 

и частично признанными государствами:
 
 

Из государств — членов ООН Российская Федерация не устанавливала дипломатических отношений со следующими государствами:
 
 

Из государств — членов ООН Российская Федерация прекратила дипломатические отношения со следующими государствами:
  (прекращены 2 сентября 2008)
  (прекращены 24 февраля 2022)
  (прекращены 25 февраля 2022)

В России аккредитованы 159 глав дипломатических представительств иностранных государств. По совместительству аккредитованы послы следующих государств:
 Андорры (резиденция в Андорре);
 Антигуа и Барбуды (резиденция в Лондоне, Великобритания);
 Ботсваны (резиденция в Стокгольме, Швеция);
 Гайаны (резиденция в Лондоне, Великобритания);
 Малави (резиденция в ФРГ);
 Монако (резиденция в Монако);
 Сальвадора;
 Сан-Марино (резиденция в Женеве, Швейцария);
 Сейшельских Островов (резиденция в Париже, Франция);
 Тонга (резиденция в Лондоне, Великобритания);
 Фиджи (резиденция в Токио, Япония);
 Ямайки (резиденция в Берлине, ФРГ).

В Москве находятся посольства 144 государств и отсутствуют дипломатические представительства 46 стран. В свою очередь, Россия имеет диппредставительства в 144 странах и не имеет в 46 странах, с которыми установлены дипломатические отношения.

См. также 
 Дипломатические отношения дореволюционной России
 Дипломатические отношения СССР
 Список дипломатических миссий России
 Список консульских и дипломатических представительств в России
 Список дипломатических представительств в Москве
 Список консульских и дипломатических представительств в Санкт-Петербурге
 Россия и Европейский союз
 Список случаев высылки российских дипломатов и случаев высылки иностранных дипломатов из России

Литература

Примечания 
Комментарии

Источники

Дипломатия
Внешняя политика России
Списки:Политика России